Каура:
 Каура — деревня и супрефектура в Чаде.
 Каура — река в Венесуэле.
 Каура, Катуутире (1941—2022) — намибийский политик.